Unter dem Namen Augustinerkeller werden verschiedene historische Restaurants geführt:

 Augustinerkeller (Mainz), ein Weinrestaurant in Mainz
 Augustinerkeller (Wien), ein Restaurant in Wien

Siehe auch:
 Augustiner-Keller, ein Restaurant und Biergarten in München